Monty – serie a fumetti statunitense
Monty – serie televisiva statunitense trasmessa nel 1994
Monty – ipocoristico del nome proprio di persona Montgomery
16158 Monty – asteroide della fascia principale
Line Monty – cantautrice algerina
 Monty Jack – personaggio della serie animata Cip & Ciop agenti speciali